L91  peut faire référence à :

 Infections hypertrophiques de la peau , d'après la classification internationale des maladies ;
 Miaoulis (L91), un destroyer d’escorte de la Marine de guerre hellénique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres